Ein Romanzyklus ist eine Reihe von eigenständigen Romanen, die von einem Thema (z. B. der Ringwelt) handeln oder sich um einen Kreis von wiederkehrenden Figuren (z. B. Harry Potter in der Jugendbuchreihe von Joanne K. Rowling oder die Familie Rougon-Macquart bei Émile Zola) drehen. Besonders in der Science Fiction und der Fantasy sind Zyklen häufig anzutreffen.

Die häufigsten Vertreter sind Zyklen, die aus drei Teilen bestehen und daher Trilogie genannt werden. Werke mit einer anderen Anzahl an Teilen heißen Zweiteiler (2), Tetralogie (4), Pentalogie (5), Hexalogie (6), Heptalogie (7), Oktalogie (8), Dekalogie (10), Dodekalogie (12). Verbreitet sind von diesen Begriffen jedoch nur Zweiteiler, Trilogie und Tetralogie.

Beispiele 
 Chinua Achebe: Okonkwo-Trilogie
 Douglas Adams: Per Anhalter durch die Galaxis
 Honoré de Balzac: Die menschliche Komödie
 Roberto Bolaño: 2666
 Hermann Broch: Die Schlafwandler
 Elias Canetti: Autobiografie
 Tsitsi Dangarembga: Tambudzai-Trilogie
 Virginie Despentes: Vernon Subutex
 Alfred Döblin: November 1918
 Alexandre Dumas: Der Graf von Montechristo
 Lawrence Durrell: Das Alexandria-Quartett
 James Gordon Farrell: Empire-Trilogie
 Elena Ferrante: Die neapolitanische Saga
 Hubert Fichte: Geschichte der Empfindlichkeit
 Cecil Scott Forester: Horatio Hornblower
 Neil Gaiman Sandman
 Amitav Ghosh: Die Ibis-Trilogie
 Günter Grass: Danziger Trilogie
 Frank Herbert: Dune
 Eckhard Henscheid: Die Trilogie des laufenden Schwachsinns
 Yaşar Kemal: Memed
 Karl Ove Knausgård: Min Kamp
 Wolfgang Koeppen: Trilogie des Scheiterns
 Ursula K. Le Guin: Erdsee
 Liu Cixin: Die drei Sonnen
 Maja Lunde: Klima-Quartett
 Thomas Mann: Die Joseph-Tetralogie
 Hilary Mantel: Thomas-Cromwell-Trilogie
 Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften
 Álvaro Mutis: Die Abenteuer und Irrfahrten des Gaviero Maqroll
 Nnedi Okorafor: Binti
 Anthony Powell: Ein Tanz zur Musik der Zeit
 Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
 Joanne K. Rowling: Harry Potter
 Dan Simmons: Die Hyperion-Gesänge
 J. R. R. Tolkien: Herr der Ringe
 Jin Yong: Die Legende der Adlerkrieger
 Émile Zola: Rougon-Macquart

 
Werkzyklus
!Romanzyklus
Literarischer Begriff